Timàgores de Tegea, ambaixador espartà, nadiu de Tegea
 Timàgores de Cízic, polític de Cízic
 Timàgores d'Atenes, polític atenenc
 Timàgores de Rodes, militar rodi